|}

Die Bahnstrecke Poprad-Tatry–Podolínec ist eine Eisenbahnverbindung in der Slowakei, die früher auch als Popradtalbahn bezeichnet wurde. Sie zweigt in Poprad von der Bahnstrecke Košice–Žilina ab und führt am Fuß der Hohen Tatra im Popradtal über Kežmarok (Käsmark) nach Podolínec.

Geschichte 

1889 wurde der erste Abschnitt von Poprad nach Kežmarok eröffnet. Die Strecke wurde 1892 nach Spišská Belá, ein Jahr später bis Podolínec verlängert. Die Betriebsführung auf der Lokalbahn übernahm die Kaschau-Oderberger Bahn.

Während des Zweiten Weltkrieges begann man, ab 1944 die Lücke zwischen Podolinec und der Bahnstrecke Kysak–Muszyna zu schließen. Der Bau dieses Abschnittes wurde allerdings erst 1966 abgeschlossen.

Heute verkehren von Poprad aus täglich mehrere Nahverkehrszüge nach Stará Ľubovňa. In geringerem Umfang gibt es auch Güterverkehr.

Weblinks 

 Poprad–Plaveč auf vlaky.net
 Einzelheiten über die Strecke: Teil 1, Teil 2, Teil 3, Teil 4 (alle slowakisch)

Bahnstrecke in der Slowakei